L’Espérance (französisch für die Hoffnung) steht für:

 L’Espérance (Film), kanadischer Film von Stefan Pleszczynski (2004) 
 L’Espérance, Restaurant von Marc Meneau in Saint-Père, Départment Yonne

L’Espérance ist der Familienname folgender Personen:
 Elise L’Esperance (1878–1959), US-amerikanische Medizinerin
 Mari L’Esperance, japanische Schriftstellerin und Dichterin 

Siehe auch:
 Espérance